Герб Отра́дного — является официальным символом города Отрадное Кировского района Ленинградской области. Утверждён 25 октября 2006 года; внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 2700.

Описание 
Официальное описание герба:

Символика 
Золотой безант в окружении шестнадцати отвлечённых золотых фигур, подобных остриям с дугообразно выгнутыми вершинами, остриями в стороны, уложенных попеременно в два сближенных ряда — символ Пеллы — дворцового комплекса Екатерины II.

Два серебряных речных якоря о четырёх зубцах накрест — наличие в городе Отрадном речного порта и судостроительного завода, а также географическое расположение города на берегу реки Невы.

Червлёный (красный) — кровь павших здесь советских воинов-героев. Район поселков Ивановское и Отрадное в 1941—1942 годах был местом кровопролитных боев.

Лазоревый (синий, голубой) — водные глади Невы, символизирует истину, знание, честность, верность, безупречность.

Золото — верховенство, величие, слава, интеллект, постоянство, справедливость, добродетель, верность, уважение, великолепие.

Серебро — совершенство, простота, правдивость, благородство, чистота помыслов, невинность, непорочность, мудрость, мир.

История 
Утверждён решением № 121 от 25 октября 2006 года «Об утверждении официальных символов муниципального образования Отрадненское городское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области».

См. также 
 Флаг Отрадного

Примечания

Ссылки 

 Герб Отрадного www.heraldicum.ru
 Герб на официальном сайте города

Герб Отрадного
Отрадное
Гербы Ленинградской области
Гербы с изображением якоря